Подолець Ігор Орестович (1977 — 2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

 Подолець — село у Юр'єв-Польському районі Владимирської області РФ.
 Подолець — присілок в Костромському районі Костромської області РФ.
 Подолець — присілок в Городецькому районі Нижньогородської області РФ.
 Подолець — населений пункт у Хорватії, у Загребській жупанії у складі міста Врбовець.